Hîjdieni se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
 Hîjdieni - localitate centru de comună din raionul Glodeni
 Hîjdieni - sat din cadrul comunei Berezlogi din raionul Orhei

Localități omonime din Republica Moldova